Killiaq bezeichnet:
 Killiaq (Insel, bei Kangaamiut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Killiaq (Insel, bei Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland